Жюйа́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Осён. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65235.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 125 км западнее Тулузы, в 6 км к юго-западу от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3975 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 2450 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 1763 были экономически активными, 687 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 1763 активных жителей работали 1617 человек (838 мужчин и 779 женщин), безработных было 146 (57 мужчин и 89 женщин). Среди 687 неактивных 221 человек были учениками или студентами, 314 — пенсионерами, 152 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи